Theory steht für:
 Theory, Gedicht (1917) von Wallace Stevens veröffentlicht in Harmonium (Stevens)
 Theory (Modemarke), eine Modemarke

Theory ist der Ringname von:
 Austin Theory (* 1997), amerikanischer Wrestler

Siehe auch:

 Theorie